perdita di una battaglia o di una gara
 Sconfitta – statistica del baseball
 La sconfitta – cortometraggio del 1973 diretto da Nanni Moretti

Altri progetti